Les mots rubellus, rubella et rubellum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « rougeâtre, tirant sur le rouge ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 Rubella virus est le virus de la rubéole ;
 en taxonomie, les mots rubellus, rubella et rubellum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : rubellus, rubella, rubellum.

Sciences humaines 
 Le mot rubella signifie « rubéole » dans plusieurs langues dont l'anglais et le néerlandais.

Notes et références 

Épithète spécifique